Требешиње може бити:

 Горње Требешиње, насељено мјесто града Врања, Република Србија
 Доње Требешиње, насељено мјесто града Врања, Република Србија